Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Malaysian Open 2013 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl tchajwanský pár Kchaj-čchen Čchangová a Čuang Ťia-žung, který do soutěže nezasáhl společně. Kchaj-čchen Čchangová startovala s japonskou spoluhráčkou Šúko Aojamovou a Čuangová se turnaje nezúčastnila.

Deblový titul si připsala druhá nasazená dvojice tchajwansko-japonská dvojice Kchaj-čchen Čchangová a Šúko Aojamová, která ve finále přehrála nejvýše nasazený slovensko-čínský pár Janette Husárová a Čang Šuaj. Utkání mělo vyrovnaný průběh, když po rovnocenném zisku prvních dvou setů v tiebreacích 6–7(4–7) a 7–6(7–4), rozhodl až supertiebreak nejtěsnějším dvoubodovým rozdílem [14–12]. Čchangová tak obhájila malajsijský titul.

Nasazení párů 
  Janette Husárová /  Čang Šuaj (finále)
  Šúko Aojamová /  Kchaj-čchen Čchangová (vítězky)
  Irina Burjačoková /  Čan Chao-čching (čtvrtfinále)
  Rika Fudžiwarová /  Čeng Saj-saj ''(čtvrtfinále)

Pavouk 

{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Čtvrtfinále
| RD3=Semifinále
| RD4=Finále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= J Husárová   Š Čang
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=[10]
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= C-w Chan   N Lertcheewakarn
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=0
| RD1-score02-3=[7]

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= M Domachowska   A Rosolska
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=6
| RD1-score03-3=
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= S-y Hsieh   S-y Kao
| RD1-score04-1=1
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-3=

| RD1-seed05=4
| RD1-team05= R Fudžiwara   S-s Čeng
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=[10]
| RD1-seed06=WC
| RD1-team06= A Chua   C' Jang
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=[4]

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= L Kumkhum   E Sema
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=77
| RD1-score07-3=
| RD1-seed08= 
| RD1-team08= L Kičenok   N Kičenok
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=65
| RD1-score08-3=

| RD1-seed09= 
| RD1-team09= Ka Plíšková   Kr Plíšková
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3=
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= J Bejgelzimer   O Rogowska
| RD1-score10-1=3
| RD1-score10-2=4
| RD1-score10-3=

| RD1-seed11=WC
| RD1-team11= YS Nabila   T Selvarajoo
| RD1-score11-1=1
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=
| RD1-seed12=3
| RD1-team12= I Burjačok   Ch-č Čan
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= M Adamczak   V Wongteanchai
| RD1-score13-1=3
| RD1-score13-2=4
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14=

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské čtyřhry

Malaysian Open
WTA Tour 2013
Sport v Malajsii v roce 2013